Mercaptursäure steht für:
 eine veraltete Bezeichnung für Acetylcystein
 die Stoffgruppe der Mercaptursäuren